I-15, I 15 oder I15 steht für:

 Interstate 15, US-amerikanischer Interstate Highway
 Polikarpow I-15, sowjetisches Jagdflugzeug
 I-15 (U-Boot), U-Boot der Kaiserlich Japanischen Marine

Abkürzung